A48 kan avse

 A48 – en schacköppning, se ECO-lista

Motorvägar
 A48 (motorväg, Frankrike)
 A48 (motorväg, Tyskland)